Notes et références 

Winterthour